Джей-лига 2000 Дивизион 2 — 2-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 2000

Ссылки
RSSSF 

Япония
2000
Спорт в Японии в 2000 году